Giuseppe Levi – scienziato, medico e anatomista italiano
 Giuseppe Levi – banchiere e filantropo italiano
 Giuseppe Levi –  pedagogo, imprenditore ed editore italiano